Die Divizia A 2004/05 war die 67. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga. Sie begann am 30. Juli 2004 und endete am 11. Juni 2005. Von Ende November bis Anfang März ruhte der Spielbetrieb (Winterpause). Meister wurde Steaua Bukarest.

Modus 
Die Divizia A spielte mit 16 Mannschaften. Die drei letztplatzierten Mannschaften stiegen in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Steaua Bukarest – Meister und Teilnehmer an der UEFA Champions League 2005/06
 3. – Rapid Bukarest – Teilnehmer am UEFA-Pokal 2005/06
 11. – CFR Cluj – Teilnehmer am UEFA Intertoto Cup 2005
 13. – Gloria Bistrița – Teilnehmer am UEFA Intertoto Cup 2005
 Dinamo Bukarest – Pokalsieger und Teilnehmer am UEFA-Pokal 2005/06

Absteiger in die Divizia B 
Apulum Alba Iulia, FC Brașov, Universitatea Craiova

Aufsteiger in die Divizia A 
FC Vaslui, Pandurii Târgu Jiu, Jiul Petroșani

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 2004/05 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 2004/05 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Liga-1-Saison
Fußballsaison 2004/05